Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Brian Teacher 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Brian Teacher (finale)
 Hank Pfister (primo turno)
 Vincent Van Patten (semifinali)

 Van Winitsky (primo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Robert Van't Hof (primo turno)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1982